Алкилы (алкильные радикалы) — интермедиаты, являющиеся частицами алканов (предельных углеводородов) с одним свободным электроном. Например, метил ·СН3 — это радикал метана CH4, этил ·C2H5 — радикал этана C2H6.

Виды 
Различают первичные(1о), вторичные(2о), третичные(3о) и четвертичные(4о) алкильные радикалы. Примером первичных алкилов может служить метил ·CH3, вторичных — изопропил ·CH(CH3)2, третичных — трет-бутил ·C(CH3)3, четвертичных — неопентил (диметилпропил) ·CH2C(CH3)3.

См. также 
 Алкилирование

Примечания